Никола́й Мама́ев: 
 Мамаев, Николай Матвеевич (1924—1998) — Герой Советского Союза.
 Мамаев, Николай Николаевич (род. 1939)  — российский гематолог.